Jméno a příjmení Jan Barták má více nositelů:

 Jan Barták (1861–1941) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Jan Barták (fotbalista) (* 1972) – český fotbalista
 Jan Barták (motocyklový závodník) (* 1947) - český silniční motocyklový závodník
 Jan Křtitel Barták (1834–1912) – český katolický kněz